Maumee, une rivière des États-Unis qui se jette dans le lac Érié à Toledo. 
 Maumee, ville en Ohio
 Mamee, actrice thaïlandaise